Первый дивизион 1928/1929 — 29-й сезон чемпионата Бельгии по футболу. Он начался 2 сентября 1928 года и закончился 16 июня 1929 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Бельгии на rsssf.com

1928/1929
Бельгия
Бельгия
Спорт в Бельгии в 1928 году
1929 год в Бельгии